Хенопсиевые, или эмблемариевые  — семейство лучепёрых рыб из отряда Blenniiformes. Ранее включалось в отряд окунеобразных. Распространены в тёплых водах Атлантического и Тихого океанов у берегов Северной, Центральной и Южной Америки.

Описание 
Тело удлинённое, сжато с боков, без чешуи; у представителей рода Chaenopsis угреобразное. Боковая линия отсутствует (у некоторых представителей семейства остаются 3 поры боковой линии). Верхняя челюсть скрыта и не видна снаружи. В спинном плавнике 17—28 жёстких и 10—38 мягких лучей; у некоторых видов передняя часть плавника выше задней. В анальном плавнике 2 колючих и 19—38 мягких лучей. В грудных плавниках 12—15 мягких лучей. Спинной и анальный плавник сливаются или не сливаются с хвостовым плавником. Мочки на затылке отсутствуют, а над глазами и носовые имеются или нет. Голова часто с колючками. Есть зубы на нёбе.

Рыбы небольших размеров. Лишь Neoclinus blanchardi длиной до 30 см, остальные представители семейства намного мельче. Самый мелкий представитель семейства Acanthemblemaria paula достигает в длину всего 1,8 см.

Классификация 
В составе семейства выделяют 14 родов с 96 видами:

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Семейства лучепёрых рыб